Løvfald kan have flere betydninger:

 Løvfald – en almindelig biologisk proces for træer og buske
 Løvfald I/S – en organisation som arbejder for urnenedsættelser i danske skove